Прукалоприд — лекарственный препарат для лечения запоров. Одобрен для применения: Россия, EMA (2009), Канада (2011), Израиль (2014), США (2018).

Механизм действия 
Агонист серотониновых рецепторов 5-HT4.

Показания 
Хронические идиопатические запоры.

Противопоказания 
 Гиперчувствительность
 перфорация или обструкция кишечника

Примечания 

Стимуляторы моторики ЖКТ, в том числе рвотные средства
Слабительные средства
Серотонинергические средства